Conti ima više značenja:
 Conti, Cuneo
 Conti, Lucca
 Conti, Torino
 Conti, Trento